yottacoulomb (YC), 1024 coulomb; zie Coulomb (eenheid)
 yoctocoulomb (yC), 10−24 coulomb; zie Coulomb (eenheid)
 YC (rapper), een Amerikaanse rapper